Raïnovtsi peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Райновци) :
Raïnovtsi, village bulgare de l'obchtina de Gabrovo, situé dans l'oblast de Gabrovo ;
Raïnovtsi, village bulgare de l'obchtina d'Elena, situé dans l'oblast de Veliko Tarnovo.